Пьетро Санти Бартоли (; 1635; Перуджа — 7 ноября 1700; Рим) — итальянский живописец и гравёр по меди.

Биография 

В конце XIX — начале XX века на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона писал об этом художнике так: «живописец и резчик по меди из Бортолы», и, как следствие: «с необъясненным произвищем Перуджино». На самом деле это прозвище легко объясняется истинным местом рождения Бартоли (город Перуджа); однако не следует путать его с другим итальянским художником Пьетро Перуджино.

Овладевал художественным мастерством под началом Жана Лемера () и Никола Пуссена и даже стал известен некоторыми копиями, из которых копии картин Пуссена до того точны, что их чрезвычайно трудно отличить от оригинальных.

Однако, наибольшую славу Бартоли приобрёл как резчик по меди. Сюжетами для этого рода работ он избирал античные памятники пластического искусства древних, также те произведения Рафаэля Санти, которые могли быть переданы в виде барельефов. Одним из самых знаменитых его произведений является гравюра «Поклонение трех волхвов Младенцу Иисусу», образцом для которой послужила фреска Рафаэля на эту же тему.

Пьетро Санти Бартоли скончался 7 ноября 1700 года в городе Риме.

Примечания

Ссылки 

 Alfredo Petrucci. «BARTOLI, Pietro Santi (Piersanti)». In: Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 6, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1964.

Художники Италии XVII века
Графики Италии